Национальная служба разведки () — спецслужба Греции, штаб-квартира находится в Афинах.

Директор Национальной разведывательной службы с 1 августа 2019 года — Панайотис Контолеон.

Девиз службы — «λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού» (цитата из древнегреческого философа Периандра, в приблизительном переводе — «не обсуждаем конфиденциальные вопросы»). Общее число сотрудников службы неизвестно и остается засекреченным; греческие СМИ, как правило, дают оценку порядка 3 тысяч.

Миссия 
Основной миссией ΕΥΠ является обеспечение национальной безопасности, включая:
 Сбор, обработку, оценку и распространение информации политического, экономического и военного характера;
 Контрразведывательную деятельность;
 Обеспечение безопасности национальных коммуникаций (РЭР).
ΕΥΠ непосредственно подчиняется министру внутренних дел, децентрализации и электронного управления, который вправе назначить или уволить её директора.

В спецслужбе работают следующие категории персонала:
 Гражданские служащие на постоянной основе;
 Квалифицированные гражданские служащие на основе частных договоров найма;
 Сотрудники, находящиеся на действительной военной службе в вооруженных силах, береговой охране и полиции Греции. Также используется точно не известное число агентов на местах.

История 
Служба разведки была основана 7 мая 1953 года (Закон 2421/1953) под названием «Центральная служба разведки» (, ΚΥΠ), 27 августа 1986 года название было изменено на нынешнее — «Национальная разведывательная служба». В создании ΚΥΠ принимала участие группа агентов ЦРУ США греческого происхождения, наиболее известным из которых был , который впоследствии занял должность .

Первым директором ΚΥΠ был ветеран второй мировой войны и гражданской войны в Греции генерал-лейтенант артиллерии Александрос Нацинас, возглавлявший разведку с момента её основания до декабря 1963 года. На протяжении первых 11 лет своей истории (1953—1964) греческая разведка находилась под жёстким контролем ЦРУ, а её сотрудники получали зарплату от США,а не греческого правительства, пока премьер-министр Георгиос Папандреу не пресёк эту практику. Во время режима «чёрных полковников» (1967—1974), KYP осуществляла функции политической полиции, преследуя противников режима. Андреас Папандреу после своего прихода к власти в 1981 году осуществил ряд мероприятий по контролю за государственным аппаратом, в том числе спецслужбами. На должность директора KYP А.Папандреу назначил своего близкого друга генерал-лейтенанта в отставке , депутата парламента от партии Всегреческое социалистическое движение, который организовал массовую чистку персонала разведки. В 1986 году, согласно постановлению правительства Греции 1645/86, KYP была реорганизована в гражданскую службу ΕΥΠ, и должность её директора замещается гражданскими лицами (в основном — дипломатами) в то время как ранее её возглавляли исключительно военные.

С 1 августа января 2019 года директором ΕΥΠ является Панайотис Контолеон. Его предшественником на этом посту был Яннис Рубатис.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт

Спецслужбы Греции
Разведка